Brynge är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Gunnar Brynge (1914–1983), svensk ingenjör och företagsledare
 Hannes Brynge (1888–1972), svensk ingenjör och företagsledare